Зарина Хюльзенбек(-Фишер) (; ) — восточно-германская пловчиха, чемпионка летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, рекордсменка мира, Европы и Олимпийских игр.

Карьера 
На Олимпиаде в Москве выступала в эстафете 4×100 метров вольным стилем и комбинированной эстафете 4×100 метров. В первом виде сборная ГДР (Барбара Краузе, Карен Метчук, Инес Дирс, Зарина Хюльзенбек) стала олимпийским чемпионом с мировым рекордом (3:42,71 с), опередив сборные Швеции (3:48,93) и Нидерландов (3:49,51 с). В комбинированной эстафете сборная ГДР также стала чемпионом, но Хюзельбенк не участвовала в финальном заплыве. Кроме олимпийского и мирового рекордов, Хюзельбенк является автором континентального рекорда, который также был установлен сборной ГДР на московской Олимпиаде в ходе предварительного заплыва (3:45.19 с).

Семья 
 Муж Франк Фишер — немецкий байдарочник, 4-кратный чемпион мира.
 Сестра мужа Биргит Фишер — 8-кратная олимпийская чемпионка, 28-кратная чемпионка мира, одна из самых титулованных спортсменок в истории спорта и самая титулованная байдарочница.
 Дочь Фанни Фишер — байдарочница, олимпийская чемпионка. Её муж Рональд Рауэ — байдарочник, олимпийский чемпион.
 Сын Фалько Фишер также занимался греблей, но особых достижений не имел.

Примечания 

Пловцы ГДР
Пловцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от ГДР
Рекордсмены Европы по плаванию
Рекордсмены мира в плавании
Олимпийские рекордсмены по плаванию